Сан Хуан Сијенегиља има више значења:

 Општина Сан Хуан Сијенегиља (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Сијенегиља (Сан Хуан Сијенегиља, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику